

Населені пункти та їхні частини
 Піліхово — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Піліхово — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Піліхово — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Піліхово — частина села Арцишево в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки